Il Torneo di Viareggio 1982 è stata la trentaquattresima edizione del torneo calcistico riservato alle formazioni giovanili di squadre di tutto il mondo ed organizzato dalla CGC Viareggio. Ad aggiudicarsi il torneo è stata la Fiorentina per la sesta volta, prima squadra a raggiungere tale numero di vittorie complessive nella storia della competizione.

Le 16 squadre partecipanti arrivavano da  6 Paesi differenti e la maggior parte di esse, 10, dall'Italia.

Squadre partecipanti

Squadre italiane
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Squadre europee
  - 
  - 
  - 
  - 
  - 
Squadre americane
  Mexico City -

Formato
Le 16 squadre sono organizzate in 4 giorni all'italiana. Le due prime classificate di ogni girone si classificano ai quarti di finale.

Fase a gironi

Girone A

Girone B

Girone C

Girone D

Fase a eliminazione diretta

Collegamenti esterni
 

Calcio nel 1982
Torneo di Viareggio